Vilhelmsberg kan syfta på:
Vilhelmsberg, Lerums kommun – en bebyggelse i tätorten Lerum
Vilhelmsberg, Helsingfors – ett delområde i Helsingfors stad
Vilhelmsberg, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun